Niemcy:
 Einhausen – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Bergstraße
 Einhausen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen